Siao je čínské příjmení , které bylo k roku 2007 33. nejčastější příjmení v ČLR.

Známí nositelé příjmení Siao:
 Siao Che († 193 př. n. l.) – čínský politik, první ministr říše Chan
 Siao Jün-cchung (1596–1673) – čínský malíř, kaligraf a básník pozdně mingského a raně čchingského období

Reference 

Čínská příjmení